Frutillar kan syfta på följande platser:

Chile 

 Frutillar (ort), Región de Los Lagos, Provincia de Llanquihue, 
 Frutillar (kommun), Región de Los Lagos, Provincia de Llanquihue, 

Robotskapade Chileförgreningar